Millenniumbrug (Kazan), brug in Kazan, Rusland
 Millenniumbrug (Podgorica), brug in Podgorica, Montenegro

Zie ook
 Millennium Bridge in Londen
 Gateshead Millennium Bridge in Gateshead